Le terme surprise peut avoir plusieurs significations:
 la surprise : un état émotionnel provoqué par un événement inattendu ;
 La Surprise est le titre d'un roman de Patrick O'Brian dans la série Les aventures de Jack Aubrey et le nom du bateau que commande ce dernier ;
 la surprise : nom d'un morceau de viande de bœuf (un muscle qui se fixe sur l'omoplate et qui a « surpris » de par ses bonnes qualités gustatives).

Toponyme 

 Surprise : une ville de l'Arizona ;
 Surprise : un village du Nebraska.

Histoire 
« surprise » entre dans l'expression suivante :
 La surprise de Meaux, une conspiration pour enlever Charles IX

Marine 
Surprise fut ou est le nom des bâtiments suivants :
 le Surprise, une classe de petits voiliers ;
 Surprise, canonnière française torpillée dans la baie de Funchal (Madère) par le sous-marin allemand U38 le  ;
 La Surprise, goélette morutière de Paimpol, construite en 1904, reconvertie en navire marchand, qui se brisa le  sur les rochers de Porzen, entre Primelin et Plogoff à cause de l'arrêt du Phare de la Vieille ; 
 La Surprise, une frégate des Forces navales françaises libres ;
  est le nom donné à treize navires de la Marine britannique ;
  est le nom donné à quatre navires de la Marine des États-Unis
 Surprise, goélette à deux mâts américaine de 1917-18

Littérature
 Une surprise, nouvelle de Guy de Maupassant

Musique 
 La Surprise,  de Joseph Haydn

Théâtre 
 Surprise, une pièce de théâtre écrite par Catherine Anne en 1996.

Presse périodique 
 Surprise, un magazine de bandes dessinées créé en 1976 par les Éditions du Square sous la direction du dessinateur Willem.